Champex  ist der Name folgender geographischer Objekte:

in der Schweiz: 

 Champex-Lac, Ferienort in der Gemeinde Orsières, Wallis
 Champex d'en Haut, Weiler in der Nähe von Champex-Lac
 Champex d'en Bas, Weiler in der Nähe von Champex-Lac
 Col de Champex, Pass bei Champex-Lac
 Lac de Champex, See bei Champex-Lac
 Artilleriewerk Champex, Festungswerk bei Champex-Lac
 Champex d'Alesse, Weiler und Seilbahnstation in der Gemeinde Dorénaz, Wallis

in Italien:
 Champex, Ortsteil von Pré-Saint-Didier

Siehe auch
 Champeix
 Champix